Fernando Hernández puede referirse a:
Fernando Hernández Casado, balonmanista español.
Fernando Hernández, beisbolista dominicano.
Fernando Hernández Vega, piloto y militar mexicano.
Fernando Hernández Ramírez, futbolista costarricense.